Терерито има више значења:

 Терерито (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Терерито (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Терерито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику